Атаманю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Атаманюк Василь Іванович (14 березня 1897, містечко Яблунів, нині смт Косівського району Івано-Франківської області — 1937, Сандармох) — український письменник (поет, перекладач, літературознавець), політичний діяч. Псевдонім — В. Яблуненко. Брат Михайла Атаманюка.
 Атаманюк Володимир Іванович (1943) — придністровський військовий діяч, генерал-лейтенант, організатор Збройних сил Придністров'я.
 Атаманюк Григорій Сергійович (1926) — радянський військовик часів Другої Світової війни, почесний громадянин Хмельницького.
 Атаманюк Іван (1919, с. Соколів, нині Теребовлянського району Тернопільської області — 1967, Австралія) — український громадський діяч.
 Атаманюк Іван Петрович (17 вересня 1907, с. Яблунів, нині смт Косівського району Івано-Франківської області — 30 січня 1989, м. Коломия) — український педагог, письменник, перекладач.
 Атаманюк Михайло Іванович (псевдонім — Ярема Гірниченко; 1 січня 1888, с. Стопчатів, нині Косівського району Івано-Франківської області — 1939, м. Чернівці) — український письменник, перекладач. Брат Василя Атаманюка.
 Атаманюк Михайло Юрійович (4 лютого 1938, с. Смодна Косівського р-ну Івано-Франківської обл.) — український науковець, кардіохірург, доктор медичних наук, професор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова АМН України
 Атаманюк Олександр Олександрович — полковник ДПСУ, заслужений будівельник України.
 Атаманюк Петро (7 листопада 1921, с. Соколів, нині Теребовлянського району Тернопільської області) — український громадсько-культурний діяч.
 Атаманюк Роман Олександрович (1990—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Атаманюк Юрій Дмитрович (25 квітня 1977 р., с. Люча Косівського р-ну Івано-Франківської обл.) — український журналіст, фотограф, фольклорист, мандрівник, дослідник південних слов'ян.
Українські прізвища